Константи́н Арсе́ньев:
 Арсеньев, Константин Иванович (1789—1865) — российский историк, статистик и географ, академик Петербургской академии наук (1841).
 Арсеньев, Константин Константинович (1837—1919) — русский писатель, общественный и земский деятель, адвокат; брат Ю. К. Арсеньева.